Генрих Гофман (нем. Heinrich Hofmann): Гофман, Генрих (1809—1894) — немецкий психиатр и поэт, автор «Штрувельпетера».
 Гофман, Генрих (1885—1957) — личный фотограф Адольфа Гитлера.
 Гофман, Генрих Борисович (1922—1995) — советский лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза.
 Гофман, Генрих Антон (1770—1842) — германский композитор и скрипач. Брат Филиппа Карла Гофмана.
 Гофман, Генрих Карл Иоганн (1842—1902) — германский композитор.
 Гофман, Генрих Фердинанд (1824—1911) — немецкий художник; мастер исторической живописи.